Schepper ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schepper (* 1927), deutscher Fußballtorwart
 Kenny de Schepper (* 1987), französischer Tennisspieler
 Rainer Schepper (1927–2021), deutscher Schriftsteller, Publizist und Rezitator standard- und plattdeutscher Sprache
 Werner De Schepper (* 1965), Schweizer Journalist